La Supercoupe de l'UEFA 1982 est une compétition de football jouée sur un match aller-retour, qui opposait le club anglais de l'Aston Villa, vainqueur de la Coupe des Clubs Champions Européens 1981-1982, au club espagnol du FC Barcelone, vainqueur de la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe de Football 1981-1982. Le FC Barcelone gagna, au Camp Nou, sur le score d'1-0 mais perdu le match retour (3-0) après prolongation. Aston Villa remportait donc l'édition 1982 sur le score, cumulé, de  à 1.

Match aller

Match retour

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe des clubs champions européens 1981-1982 
 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de football 1981-1982

Lien externe 
Résumé de la rencontre sur UEFA.com

1982
Événement sportif international en Catalogne
Événement sportif international en Angleterre
Compétition de football à Barcelone
Compétition de football à Birmingham
Face-à-face perdu par le FC Barcelone
Face-à-face de l'Aston Villa FC
Football en 1983
Sport en Espagne en 1983
Sport en Angleterre en 1983
Sport en janvier 1983
Football MS